Sara Errani è la detentrice del titolo ma ha deciso di partecipare anzi al concomitante torneo di Dubai.

La vincitrice del torneo è Francesca Schiavone che ha battuto in finale Shelby Rogers con il punteggio di 2–6, 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Teliana Pereira (primo turno)
  Johanna Larsson (secondo turno)
  Danka Kovinić (quarti di finale)
  Christina McHale (primo turno)

  Polona Hercog (secondo turno) 
  Lara Arruabarrena (quarti di finale) 
  Tatjana Maria (primo turno) 
  Andreea Mitu (primo turno)

Qualificate 

  Jennifer Brady (primo turno)
  Cindy Burger (quarti di finale)
  Mariana Duque Mariño (secondo turno)

  Paula Cristina Gonçalves (quarti di finale) 
  María Irigoyen (primo turno) 
  Elica Kostova (secondo turno)

Wildcard 

  Gabriela Cé (primo turno)
  Sorana Cîrstea (semifinale)

  Beatriz Haddad Maia (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rio Open 2016
WTA Tour 2016